Liban kan syfta på följande platser:

Libanon

 Libanon, självständig stat,

Tjeckien 

 Libáň, ort, Hradec Králové, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar